Waterloostraße 3 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Waterloostraße 3 (Hameln)
 Waterloostraße 3 (Hannover)